Liangshan – prefektura autonomiczna w Chinach, w prowincji Syczuan
 Liangshan – powiat w Chinach, w prowincji Szantung, w prefekturze miejskiej Jining